Кино:
 Кино, Филипп — (фр. Philippe Quinault, 3 июня 1635, Париж — 26 ноября 1688, Париж) — французский поэт, драматург, либреттист; ученик Тристана Отшельника, который ввел его в литературное общество.
 Кино, Эусебио — (ит. Eusebio Francesco Chini) — Итальянский миссионер, монах Ордена иезуитов, астроном, картограф, географ.